Карл Педерсен:
 Педерсен, Карл (1883—1971) — датский гимнаст, призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Педерсен, Карл (1882—1960) — норвежский гимнаст и легкоатлет, призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Педерсен, Карл (род. 1940) — датский шахматист.